Mondt ist der Familienname folgender Personen:
 Anke de Mondt (* 1979), belgische Basketballspielerin
 Hans Mondt (1941–1995), niederländischer Diskjockey
 Nikolaus Mondt (* 1978), deutscher Eishockeyspieler
 Richard Mondt (1873–1959), deutscher Komponist und Dichter
 Toots Mondt (1894–1964), US-amerikanischer Wrestler und Promoter

Siehe auch 
 Mont
 Mond (Begriffsklärung)